Jean Camus ist der Name folgender Personen:

* Jean Camus (Eudist), 2011 bis 2012 Generalsuperior der Eudisten
 Jean-Denis-François Camus (Le Camus; 1752–1814), französischer Geistlicher, Bischof von Aachen
 Jean-Marie Camus (1877–1955), französischer Bildhauer
 Jean-Pierre Camus (1584–1652), französischer Schriftsteller und Geistlicher, Bischof von Belley
 Jean-Yves Camus (* 1958), französischer Politikwissenschaftler